Морисонвил има више значења:
 Морисонвил (Њујорк)
 Морисонвил (Илиноис)